Amir Khan (1769–1834) – indyjski generał okresu Imperium Marathów
 Mirza Ali Asghar Khan Amin al-Soltan, Amin Asghar Khan (1858–1907) – irański polityk, premier
 Nawab Malik Amir Mohammad Khan, Amir Khan (1910–1967) – pakistański polityk i przywódca plemienny
 Amir Khan (1912–1974) – indyjski piosenkarz
 Amir Azam Khan (1912–1976) – pakistański polityk
 Amir Farzand Khan – pakistański polityk, deputowany parlamentu prowincji Chajber Pasztunchwa
 Amir Alam Khan – indyjski polityk, deputowany do Rajya Sabha ze stanu Uttar Pradesh
 Amir Khan (ur. 1982) – pakistański krykiecista
 Amir Khan (ur. 1986) – brytyjski bokser, medalista olimpijski, zawodowy mistrz świata WBC
 Amir Khan (ur. 1986) – indyjski krykiecista
 Amir Khan (ur. 1992) – gujański krykiecista

Zobacz też 
 Aamir Khan